Rivière Octave kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Octave (vattendrag i Kanada, lat 49,08, long -78,13), Québec, 
 Rivière Octave (vattendrag i Kanada, lat 51,45, long -78,98), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar